RWP steht als Abkürzung für
 Randwertproblem
 (deutscher) Rotweinpreis
 Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm in Nordrhein-Westfalen
 eine Gruppe von Bauphysikern in Berlin
 Seminar für Rechnungswesen und Prüfung an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
 eine Hochbaugesellschaft in Erfurt und Gera
 einen Paneelhersteller in Dorsten 
 eine Architekten- und Ingenieurgesellschaft in Stuttgart

RWP